Die Abkürzung UCT steht für:

 Undercover team, siehe Spezialkräfte der Föderalen Polizei Belgiens
 University of Cape Town = Universität Kapstadt
 Universidade Católica Timorense São João Paulo II.
 University of Chemistry and Technology, englische Abkürzung der Universität für Chemie und Technologie in Prag
 United Countries Tour, Radwanderweg an der deutsch-niederländischen Grenze
 Unmatched-Count-Technik in der Psychologie
 Upper Confidence Bounds Applied to Trees, Baum-Strategie beim Computer-Go

UCT